Laserpitium ferulaceum är en flockblommig växtart som beskrevs av Philippe Picot de Lapeyrouse. Laserpitium ferulaceum ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
ferulaceum